West Indies bezeichnet:

 die Inselgruppe der Westindischen Inseln in der Karibik
 die Cricket-Nationalmannschaft der West Indies
 die Westindische Föderation, einen kurzlebigen Staat in der Karibik
 die British West Indies, das Gebiet der ehemaligen britischen Kolonien in der Karibik